Сингенез (сингенетический, сингенетичный) — совместное, взаимное развитие. Может означать:

В геологии 
 Сингенез — процессы осаждения и выделения из воды твёрдого вещества, (начальная стадия литогенеза) в литологии.

В биологии 
 Сингенез — сукцессии, вызванные взаимоотношениями между растениями, в ботанике и экологии.

См. также 
 Диагенез
 Сингента